Idiastion är ett släkte av fiskar. Idiastion ingår i familjen Scorpaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Idiastion